Стари Дојран, село у Сјеверној Македонији
 Нови Дојран, село у Сјеверној Македонији
 Општина Дојран, општина у Сјеверној Македонији
 Дојран (историјски град), историјски град у Сјеверној Македонији
 Дојранско језеро, језеро на граници Сјеверне Македоније и Грчке
 Дојрани, град у Грчкој